borowiki  – rodzaj grzybów z rodziny borowikowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa

 Borowiki – kolonia wsi Rafałówka w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów
 Borowiki – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Milejczyce
 Borowiki – przystanek kolejowy

Miejscowości na Białorusi 
 Borowiki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim
 Borowiki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim, w sielsowiecie Czuczewicze
 Borowiki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim

Miejscowości w Rosji 
 Borowiki – wieś w osiedlu wiejskim Prigorskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim
 Borowiki – wieś w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim

Zobacz też 
 Borowik